Verjamem peut désigner :
 Verjamem, parti politique slovène ;
 Verjamem, chanson slovène d'Eva Boto.